Любицкий — поселок в Красноармейском районе Самарской области в составе сельского поселения Сельское поселение Красноармейское.

География 
Находится на расстоянии примерно 4 километра по прямой на север от районного центра села  Красноармейское.

Население 
Постоянное население составляло 419 человек (русские 74%) в 2002 году, 402 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Самарская область)